

Sigle ou code

Sigle 
Le sigle ou l'acronyme TEM peut signifier :
 Technical Equipment Maintenance, une société de maintenance technique à Forest (Bruxelles) ;
 Télécom École de management ;
 théorie de l'emmerdement maximum, un synonyme de la loi de Murphy ;
 Thomson électro-ménager, une ancienne filiale de Thomson ;
 , un projet de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant les infrastructures de transports des pays d'Europe centrale, orientale et du sud-est ;
 transition épithélio-mésenchymateuse, le passage d'un groupe de cellules épithéliales à une forme mésenchymateuse ;
  ;
 Territoires en mouvement, parti politique français ;
 Threat and Error Management, en français Gestion des Menaces et des Erreurs, facteurs humains / sécurité aérienne.

Code 
Le code tem peut faire référence :
 au timné, selon la norme ISO 639-2 (alpha-3) des codes de noms de langues.

Culture et société 
 Les Tem sont un peuple d'Afrique de l'Ouest.
 Le tem est une langue gourounsi parlée au Bénin, au Ghana et au Togo.

Anthroponyme

Prénom 
Tem est un prénom, porté notamment par :
 Tem (épouse de Montouhotep II), reine consort égyptienne de la 
 Tem Hansen (1984-), un footballeur international féroïen.

Patronyme 

 Steve Rasnic Tem (1950-), un écrivain américain spécialisé dans la nouvelle et dans les genres de la fantasy et de l'horreur.

Toponyme 

 Tem, une commune du département de Nassoumbou, au Burkina Faso ;
 Tem-Salmet, une localité située au sud-ouest d'Oran, en Algérie. Elle est célèbre pour un combat de 1840 entre les troupes françaises et celles d'Abd el-Kader.